Norton Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Norton Island (Knox County, Maine)
 Norton Island (Washington County, Maine)
 Norton Island (Michigan)